In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Düsseldorf aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 
 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 1961: GB/BHE
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DKP: Deutsche Kommunistische Partei
 DP: Deutsche Partei
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 GB/BHE: Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten → BHE
 Graue: Die Grauen – Graue Panther
 Grüne: Grüne
 1979: ALDU
 1984 und 1989: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2004 (ohne den Stadtbezirk 2): PDS
 2004 im Stadtbezirk 2: LLF
 MUT: Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 
 ALDU: Alternative Liste Düsseldorf für Demokratie und Umweltschutz → Grüne
 FW: Freie Wähler
 2009: UWGD (FW)
 2014: FW
 FWG: Freie-Wähler-Gemeinschaft Düsseldorf Garath-Hellerhof
 LeL: Lemmerliste
 LLF: Linke Liste Flingern → Linke
 UBV: Unabhängige Bürgervertretung
 1979 im Stadtbezirk 10: UBVGH
 UBVGH: Unabhängige Bürgervertretung Garath/Hellerhof → UBV
 UWGD (FW): Unabhängige Wählergemeinschaft für Düsseldorf (Freie Wähler) → FW
 WGFSS: Wählergemeinschaft für Frieden und soziale Sicherheit

Oberbürgermeisterwahlen 
Im Jahr 1999 fand die erste Oberbürgermeister-Direktwahl in Düsseldorf statt. Der jeweilige Amtsinhaber ist mit „(OB)“ gekennzeichnet.

Stadtratswahlen 

Sitzverteilung der Parteien, die nie mehr als zwei Sitze erhalten haben (ab 2004)

Fußnoten

1 1952: zusätzlich: DP: 2,3 %
2 1956: Stimmenmehrheit des BHE gegenüber der DZP
3 1961: zusätzlich: WGFSS: 2,6 %
4 2014: zusätzlich: AfD: 3,0 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk 1 

Der Stadtbezirk 1 erfasst u. a. die Stadtteile Altstadt, Derendorf, Golzheim, Pempelfort und Stadtmitte.

Sitzverteilung

Fußnote

1 1989: zusätzlich: REP: 6,4 %

Stadtbezirk 2 

Der Stadtbezirk 2 erfasst hauptsächlich den Stadtteil Flingern.

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: REP: 6,5 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,3 %

Stadtbezirk 3 

Der Stadtbezirk 3 erfasst u. a. die Stadtteile Bilk, Flehe, Hamm, Oberbilk, Unterbilk und Volmerswerth.

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: REP: 7,0 %
2 2004: zusätzlich: Graue: 2,3 %
3 2014: zusätzlich: Piraten: 2,5 %

Stadtbezirk 4 

Der Stadtbezirk 4 erfasst u. a. die Stadtteile Heerdt, Lörick, Niederkassel und Oberkassel.

Stadtbezirk 5 

Der Stadtbezirk 5 erfasst u. a. die Stadtteile Angermund, Kaiserswerth, Kalkum, Lohausen und Wittlaer.

Fußnote

1 1989: zusätzlich: REP: 3,4 %

Stadtbezirk 6 

Der Stadtbezirk 6 erfasst u. a. die Stadtteile Lichtenbroich, Mörsenbroich, Rath und Unterrath.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Piraten: 2,0 %

Stadtbezirk 7 

Der Stadtbezirk 7 erfasst u. a. die Stadtteile Gerresheim, Grafenberg und Hubbelrath.

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: REP: 4,9 %
2 2014: zusätzlich: FW: 3,2 %, Piraten: 2,1 %

Stadtbezirk 8 

Der Stadtbezirk 8 erfasst u. a. die Stadtteile Eller, Unterbach und Vennhausen.

Fußnote

1 2004: zusätzlich: Graue: 2,13 %

Stadtbezirk 9 

Der Stadtbezirk 9 erfasst u. a. die Stadtteile Benrath, Holthausen, Reisholz, Urdenbach und Wersten.

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: Graue: 2,1 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,0 %

Stadtbezirk 10 

Der Stadtbezirk 10 erfasst u. a. die Stadtteile Garath und Hellerhof.

Fußnoten

1 1979: zusätzlich: DKP: 2,2 %
2 2004: zusätzlich: Graue: 2,0 %

Gesamtergebnisse 

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 
 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Weblinks 
 Infos zur Kommunalwahl 2009. Stadt Düsseldorf
 Infos zur Kommunalwahl 2014. (PDF) Stadt Düsseldorf

Einzelnachweise 

Dusseldorf
Kommunalwahlen